Труздејл има више значења:
 Труздејл (Ајова)
 Труздејл (Мисури)